Андрей Луки́н:
 Лукин, Андрей Варфоломеевич (1754—?) — российский общественный деятель, градоначальник Петрозаводска, купец.
 Лукин, Андрей Иванович (род. 1961) — казахстанский политический деятель. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 12 августа 2019 года).
 Лукин, Андрей Михайлович (род. 1948) — российский, ранее советский шахматист; международный мастер (1982).